Dracula (Drăculea signifiant « fils du diable » ou « fils du dragon ») désigne généralement le comte Dracula, personnage éponyme du roman de Bram Stoker. Il a donné son nom à plusieurs œuvres parmi lesquelles :

Littérature 
 À la recherche de Dracula : Carnet de voyage de Jonathan Harker de Pascal Croci et Françoise-Sylvie Pauly, Le Pré aux Clercs, 2008 ;
 Dracula l'immortel, roman de Dacre Stoker et Ian Holt, 2009 ;
 L’Héritier de Dracula, roman de Sam Stall, Tornade, 2009.

Bandes dessinées 
 Dracula,  de la série de bande dessinée Requiem, Chevalier Vampire ;
 Dracula, série de bande dessinée en deux volumes de Pascal Croci et Françoise-Sylvie Pauly ;
Don Dracula, manga de Osamu Tezuka sorti en 1979 ;
 Tomb of Dracula est un comics de Marvel en 1972 à . On y trouve notamment le personnage de Dracula ;
 Dracula, une revue de bande-dessinée publiée de  à  ;
 Sur les traces de Dracula :
 Vlad l'empaleur Hermann & Yves H.,
 Bram Stoker Séra & Yves H.,
 Transylvania Dany et Yves H.

 Cinéma 

 Dracula, film américain réalisé par Tod Browning, sorti en 1931 ;
 Drácula, film américain réalisé en langue espagnole par George Melford, sorti en 1931, il fut tourné en même temps que Dracula de Tod Browning ;
 Dracula, film américano-britannique réalisé par John Badham, sorti en 1979 ;
 , film américain réalisé par Christopher Coppola en 1988 ;
 Dracula (Bram Stoker’s Dracula), film américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1992 ;
 Dracula, film italien réalisé par Mario Salieri sorti en 1994 ;
 Dracula, film franco-italo-espagnol réalisé par Dario Argento, sorti en 2012 ;
 Dracula Untold, film américain réalisé par Gary Shore, sorti en 2014

 Saga de la Hammer 

 Le Cauchemar de Dracula, film britannique réalisé par Terence Fisher, sorti en 1958 ;
 Les Maîtresses de Dracula, film britannique réalisé par Terence Fisher sorti en 1960 ;
 Dracula, prince des ténèbres, film britannique réalisé par Terence Fisher, sorti en 1966 ;
 Dracula et les Femmes, film britannique réalisé par Freddie Francis, sorti en 1968 ;
 Une messe pour Dracula, film britannique réalisé par Peter Sasdy, sorti en 1970 ;
 Les Cicatrices de Dracula, film britannique réalisé par Roy Ward Baker, sorti en 1970 ; 
 Dracula 73, film britannique réalisé par Alan Gibson, sorti en 1972 ;
 Dracula vit toujours à Londres, film britannique réalisé par Alan Gibson, sorti en 1973 ;
 La Légende des sept vampires d'or, film sino-britannique réalisé par Roy Ward Baker et sorti en 1974.

 Télévision 
 Dracula et ses femmes vampires, téléfilm américain de Dan Curtis, diffusé en 1974 sur CBS ;
 Count Dracula, mini-série télévisée britannique, diffusée en 1977 ;
 , série télévisée américano-canadienne, diffusé en 1990 ;
 , téléfilm italo-allemand réalisé par Roger Young, diffusé en 2002 ;
 Dracula, téléfilm britannique réalisé par Bill Eagles, diffusé en 2006 ;
 Dracula, série télévisée américaine créée par Cole Haddon et Tony Krantz en 2013;
 Dracula, mini-série britannique créée par Steven Moffat et Mark Gatiss en 2020 ;
 Draculito, mon saigneur, série télévisée d'animation franco-américano-allemande diffisée en 1991 ;
 Don Dracula, anime tiré du manga du même nom diffusé en 1982.

 Musique/Théâtre 
 Dracula, musique composée par Philip Glass en 1998, pour accompagner le film de Tod Browning ;
 Dracula, entre l'amour et la mort, comédie musicale québécoise ;
 Dracula, l'amour plus fort que la mort, comédie musicale française.

 Jeu vidéo 
 Dracula, un jeu développé par Imagic, et publié en mars 1983 sur Intellivision ;
 Dracula, un jeu d'aventure en mode texte conçu par CRL Group sorti en 1986 sur Commodore 64, Amstrad CPC et ZX Spectrum ;
 Dracula., un jeu vidéo sorti en 1992 au Japon sur FM Towns, PC-98 et Sharp X68000 ;
 Dracula Unleashed, un jeu vidéo d'aventure sorti en 1993 sur Mac OS, DOS et Mega-CD ;
 Dracula : Le Mystère du château par Ubisoft en 1996 sur Atari ST ;
 Dracula : Résurrection est un jeu d'aventure développé par Index+ et édité par DreamCatcher Interactive pour PC et Mac en 1999 ;
 Dracula 2 : Le Dernier Sanctuaire est un jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer développé par Wanadoo et édité par DreamCatcher Interactive, sorti à partir de 2000 sur pc, Mac, ET PlayStation
 Dracula 3 : La Voie du dragon, un jeu vidéo d'aventure pour PC développé par Kheops Studio et édité par Microïds en 2008 ;
 Dracula 4 : L'Ombre du dragon, un jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer développé par Koalabs et édité par Microïds, en 2013 sur Windows, Mac, iOS et Android, en 2013
 Dracula 5 : L'Héritage du sang, un jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer développé par Koalabs et édité par Microïds, sorti en 2013 sur Windows, Mac, iOS et Android, en 2013.
 , un jeu vidéo sorti en 2008 sur PC ;

 Dracula, personnage de la série de jeux vidéo Castlevania.

 Autres 
 Adetomyrma, un genre de fourmis nommé « Fourmis Dracula » ;
  Dracula'', un genre d'orchidées.

Notes et références 

Homonymie de titre